Blanton :

 Dain Blanton (né en 1971), joueur de beach-volley américain.
 Joe Blanton (né en 1980), joueur de baseball américain.
 Kirby Bliss Blanton, actrice américaine.
 Jimmy Blanton (né en 1918), contrebassiste américain.
 This One's for Blanton!, album de jazz qui lui est dédié
 Ricky Blanton (1966-), joueur et entraîneur américain de basket-ball.
 Ward Blanton, american philosopher

Autres 
 (140980) Blanton, astéroïde
 Musée d'art Blanton, musée au Texas

Homonymie de patronyme